

Persone
 Alberto Bassetti (1955) – drammaturgo e regista italiano
 Domenico Andrea Bassetti, detto Nico (1828-1871) – militare e patriota italiano 
 Franco Bassetti (1928) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista o attaccante
 Gualtiero Bassetti (1942) –  cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Marcantonio Bassetti (1586-1630) – pittore italiano
 Piero Bassetti (1928) – politico, imprenditore ed ex velocista italiano, presidente della Lombardia (1970-74)
 Remo Bassetti (1961) – scrittore e saggista italiano 
 Silvano Bassetti (1944-2008) – architetto e politico italiano
 Tito Bassetti (1794-1869) – letterato e patriota italiano

Altro
 Bassetti – azienda italiana produttrice di tessuti
 Bassetti – cognome italiano
 Hynerpeton bassetti – vertebrato estinto simile a un anfibio

Pagine correlate
 Bassett